Reato associativo nel diritto italiano può riferirsi a:
Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso
Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico